Ларрок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ларрок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Ларрок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн